Zanko peut désigner :
 Denis Zanko (1964-) joueur puis entraîneur français de football ;
 Tamás Zanko (1931-2009), artiste plasticien français.